Boudet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean Boudet
 Paul Boudet
 Sébastien Boudet

Franska efternamn